Mensagem - em inglês, Message
The Message
A Message

Veja também
Mensagem (desambiguação)

Desambiguação